Larralde puede referirse a:

Personas

 Larralde (filólogo) (s. XVIII e inicios del XIX), un lingüista vasco relacionado con Wilhelm von Humboldt, en relación con el estudio de la lengua euskera.

Otros

 Balsa de Larralde, también conocida como "balsa de Torre Medina", es un humedal situado en Zaragoza.
 Calle Crisólogo Larralde, una de las principales arterias viales de los barrios de Nuñez, Saavedra y Villa Urquiza de la ciudad de Buenos Aires.